Versace peut désigner :

Patronyme 

 Allegra Versace (1986-), héritière italienne et actionnaire majoritaire de la maison de couture Versace, fille de Donatella Versace ;
 Dick Versace (1940-2022), entraîneur et dirigeant américain de basket-ball ;
 Donatella Versace (1955-), styliste italienne et sœur de Gianni Versace et de Santo Versace ;
 Gianni Versace (1946-1997), créateur de mode italien et fondateur de la maison de couture milanaise Versace ;
Krystal Versace (2001-), drag queen anglaise ;
 Santo Versace (1944-), entrepreneur milliardaire italien.

Entreprise 
 Versace, nom d'usage de l'entreprise italienne de mode Gianni Versace S.p.A.
Patronyme italien